Azay-le-Brûlé, municipi al departament de Deux-Sèvres (regió de Nova Aquitània, França)
 Azay-sur-Cher, municipi al departament d'Indre i Loira (regió de Centre-Vall del Loira, França)
 Azay-le-Ferron, municipi al departament de l'Indre (Centre – Vall del Loira)
 Azay-sur-Indre, municipi al departament d'Indre i Loira (Centre – Vall del Loira)
 Azay-le-Rideau (municipi), municipi al departament d'Indre i Loira (regió de Centre-Vall del Loira, França)
 Azay-sur-Thouet, municipi al departament de Deux-Sèvres (regió de Nova Aquitània, França)
 Cantó d'Azay-le-Rideau, cantó al districte de Chinon  del departament d'Indre i Loira (França)
 Castell d'Azay-le-Rideau, edifici renaixentista francès